Бајрам Цури може бити: 
 Бајрам Цури (град) () је град у Албанији у округу Кукеш
 Бајрам Цури (вођа качака) један од вођа качака на територији Косова и Метохије.